Бові (зустрічається також написання Боуї; ):

Географічні об'єкти

Бові — підводний вулкан (-24 м) в Тихому океані, відноситься до Британської Колумбії

Бові — невключена територія в штаті Аризона
 Бові — місто в штаті Меріленд
 Бові — округ в штаті Техас
 Бові — місто в штаті Техас

Люди 
 Девід Бові (1947—2016) — британський рок-музикант, співак, продюсер, аудіо-інженер, композитор, художник, актор